Constituciones puede referirse a:

El plural de Constitución, concepto político y jurídico (para otros significados véase constitución (desambiguación)).
Con esta acepción, pero específicamente en plural:
Los emperadores romanos emitían textos legislativos denominados constituciones imperiales, (véase Derecho Romano, Código Hermogeniano, Código Gregoriano, Código Teodosiano, Código de Justiniano).
En la Cataluña medieval se promulgaron las Constitucions i Altres Drets de Cathalunya (Constituciones y Otros Derechos de Cataluña o Constituciones catalanas, 1283).

En el ámbito religioso católico:
Constituciones apostólicas, un texto del cristianismo primitivo.
El conjunto de los textos denominados cada uno Constitución apostólica, el más alto nivel de decreto publicado por el Papa.
Constituciones (congregaciones religiosas), normas o estatutos por las que se rige una Congregación religiosa católica, por ejemplo:
Constitutiones Societas Iesus o Constituciones de la Compañía de Jesús, las primeras de 1554 (véase Compañía de Jesús#Denominación y símbolos), otras de 1606 (véase Ad maiorem Dei gloriam). 
Constituciones de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, 1612.
Salesianos#Constituciones salesianas, 1874.
Constituciones de 1950 del Opus Dei (véase Itinerario jurídico del Opus Dei)

En el ámbito de la masonería:
Constituciones de Anderson, un texto de 1723. 
Grandes Constituciones de 1786 (véase Supremo Consejo de Grado 33 o Soberano Gran Comendador).